32-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Турции с 31 августа по 9 сентября 2001 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Чемпионом стала сборная Югославии.

Стадионы

Квалификация

Финальный этап

Групповой этап

Группа A — АСКИ Спорт-холл, Анкара

Группа B — АСКИ Спорт Холл, Анкара

Группа C — Анфас Экспоцентр, Анталья

Группа D — Анфас Экспоцентр, Анталья

Плей-офф

Стыковые игры

Основная сетка

Игры за 5-8 место

Награды

Сборная турнира 
  Дирк Новицки
  Пау Газоль
  Предраг Стоякович
  Хидайет Туркоглу
  Дамир Мулаомерович

Самые результативные игроки (ОзИ) 
  Дирк Новицки 28,7
  Предраг Стоякович 23
  Кутлуай, Ибрагим 21,6
  Андрей Кириленко 19,1
  Каспарс Камбала 19
  Пау Газоль 17,2
  Айнарс Багатскис 17,1
  Сергей Чикалкин 17
  Дамир Мулаомерович 16,7
  Fragiskos Alvertis 16
  Гордан Гиричек 15,8
  Хидайет Туркоглу 15,5

Положение команд

Составы команд 
1. Югославия: Предраг Стоякович, Деян Бодирога, Марко Ярич, Деян Томашевич, Драган Тарлач, Милан Гурович, Предраг Дробняк, Игорь Ракочевич, Саша Обрадович, Владо Щепанович, Деян Милошевич, Веселин Петрович (Тренер: Светислав Пешич)

2. Турция: Хедо Туркоглу, Мехмет Окур, Ибрагим Кутлуай, Мирсад Тюркджан, Хусейн Бесок, Харун Эрденай, Орхун Эне, Халук Елдырим, Кайя Пекер, Керем Тунчери, Омер Онан, Асим Парс (Тренер: Айдын Орс)

3. Испания: Пау Газоль, Хорхе Гарбахоса, Карлос Хименес, Хуан Карлос Наварро, Чарльз Корнегай, Игнасио Родригес, Рауль Лопес, Хосе Антонио Параисо, Фелипе Рейес, Альфонсо Рейес, Франциско Васкес, Лусио Ангуло (Тренер: Хавьер Имброда)

4. Германия: Дирк Новицки, Шон Брэдли, Патрик Фемерлинг, Адемола Окулайя, Дражан Томич, Роберт Гарретт, Марко Пешич, Стипо Папич, Митхат Демирель, Стефано Гаррис, Марвин Уиллогби, Стефен Аригбабу (Тренер: Хенрик Деттманн)

Ссылка 
 Official Site
 FIBA

 
2001 год в баскетболе
Август 2001 года
Сентябрь 2001 года
Спорт в Турции в 2001 году
Международные соревнования по баскетболу в Турции
Чемпионаты Европы в Турции